

Soufre

Antimoine

Scandium

Sélénium

Seaborgium

Silicium

Samarium

Étain

Strontium

Liste en rapport avec la chimie